Sezóna 2004/2005 byla 31. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal CH Jaca.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 2004
Lední hokej v roce 2005